Друэнто () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 8262 человека (2008 г.), плотность населения составляет 305 чел./км². Занимает площадь 27 км². Почтовый индекс — 10040. Телефонный код — 011.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.druento.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/